Eighth Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Eighth Lake (Essex County, New York), New York 
 Eighth Lake (Hamilton County, New York), New York